Cylindropuntia versicolor (Engelm. ex J.M.Coulter) F.M.Knuth es una especie de planta fanerógama de la familia Cactaceae.

Distribución 
Es nativa de Norteamérica en Sonora y Arizona.

Descripción 
Cylindropuntia versicolor crece como un arbusto o árbol, con su ramificación que se abre en un ángulo agudo y  alcanza un tamaño de hasta 2 metros. Los tallos de color morado verdoso a violeta, con secciones de 4-18 cm de largo y 1-2 cm de diámetro que se extienden por encima de la joroba. Las areolas redonda, son de color marrón y se vuelven grises con la edad y tiene gloquidios de hasta 1 milímetro de largo de color amarillo oscuro. Los seis a ocho espinas poco entrelazadas están presentes en todas las areolas, son cortas, doradas y parecidas a cerdas. Las espinas superiores son erectas  de color marrón rojizo, y 0,6 a 1,1 centímetros de largo. La parte posterior curvada y las espinas basales ligeramente aplanadas son blanquecinos a marrón rojizo y alcanzan una longitud de 1 a 1,8 centímetros. Las flores son de color verde, amarillo, bronce, rojo, rosa o magenta. El fruto obovado, de color verde amarillento, a menudo teñidas de color rojo o púrpura, es carnoso y coriáceo de 2,5 a 4 cm de largo y  de 1 a 2 centímetros de diámetro.

Taxonomía 
Cylindropuntia versicolor fue descrita por (Engelm. ex J.M.Coulter) F.M.Knuth y publicado en Kaktus-ABC 125. 1935.
Etimología
Cylindropuntia: nombre genérico compuesto de cylindro = "cilíndrico" y opuntia, donde hace referencia a que las plantas son cilíndricas y similares a las del género Opuntia.

versicolor: epíteto latino que significa "de varios colores".
Sinonimia
 Opuntia versicolor
 Grusonia versicolor (Engelm. ex Toumey) G.D.Rowley
 Opuntia arborescens var. versicolor (Engelm. ex J.M. Coult.) Dams
 Opuntia thurberi subsp. versicolor (Engelm. ex J.M. Coult.) Felger.

Referencias

Enlaces externos 

 http://cactiguide.com/cactus/?genus=Cylindropuntia&species=versicolor

versi
Flora de México
Flora de Arizona
Plantas descritas en 1935
Plantas descritas por Engelmann
Plantas descritas por J.M.Coult.